On peut trouver une place Sainte-Barbe dans plusieurs villes :

la place Sainte-Barbe à Liège ;
 la place Sainte-Barbe à Louvain-la-Neuve.

la place Sainte-Barbe à Saint-Étienne.